Tomáš Hasilla (ur. 23 sierpnia 1990) – słowacki biathlonista, medalista mistrzostw Słowacji. Uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1990
Słowaccy biathloniści
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014